

Sigle 
 Minimum Viable Product – nello sviluppo di un prodotto indica il minimo stadio di sviluppo per cui il prodotto può essere testato o introdotto sul mercato
 Mobile Virtualization Platform – piattaforma di virtualizzazione per dispositivi mobili prodotta da VMware 
 Model-View-Presenter – un design pattern
 Montel Vontavious Porter – gimmick interpretata dal wrestler statunitense Hassan Hamin Assad
 Most Valuable Player – il miglior giocatore di una squadra sportiva
 Most Valuable Professional – un programma di riconoscimento Microsoft

Codici 
 mvp – codice ISO 639-3 della lingua duri

Musica 
 M.V.P. – singolo di Big L del 1995

Altro 
 MVP – serie televisiva statunitense del 2008
 MVP – wrestler statunitense